Bismarck-Museum steht für
Bismarck-Museum (Bad Kissingen)
Bismarck-Museum Friedrichsruh
Bismarck-Museum (Schönhausen)